Salines, les Salines o les Salines d'Elda, població valenciana de la comarca de l'Alt Vinalopó 
 Les Salines o Ses Salines, vila i municipi mallorquí 
 Salines de la Trinitat o de la Ràpita, salines al municipi de Sant Carles de la Ràpita 
 Salines de Santa Pola, parc natural del País Valencià que abasta els municipis de Santa Pola i Elx (Baix Vinalopó)
 Bassa de les Salines, bassa natural al Torrent dels Pous, al terme municipal de Sant Pere de Torelló 
 Cap de les Salines, cap a l'extrem sud de l'illa de Mallorca 
 Mare de Déu de les Salines, santuari a migdia del puig de les Salines, a l'extrem nord del terme municipal de Maçanet de Cabrenys 
 Parc natural de ses Salines, espai natural protegit d'Eivissa i Formentera
 Punta de les Salines, cap de la costa del Massís del Montgrí (Empordà)
 Santuari de les Salines, edifici de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) 
 Sant Jordi de ses Salines, poble i parròquia del municipi de Sant Josep de sa Talaia, a Eivissa
 Sant Miquel de les Salines, municipi a la comarca del Baix Segura (País Valencià)
 Serra de les Salines, serralada fronterera entre les comarques de l'Alt Empordà i el Vallespir, continuació natural de la serra de l'Albera 
 Torrent de les Salines (Cardener) o barranc de les Salines, afluent per la dreta del Cardener a la Vall de Lord